Augusto Righi (1831-1902) – politico italiano, commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
 Augusto Righi (1850-1920) – fisico e politico italiano